Bousquet ou Bosquet est un patronyme dérivé de bosc (« bois ») avec le suffixe « -et ». On le trouve fréquemment en Languedoc-Roussillon et plus particulièrement dans l'Aveyron.

Patronyme 

 Adolphe Bousquet (1899-1972), joueur français de rugby à XV.
 Agathe Bousquet (1973-), femme d’affaires française.
 Alphonse Bousquet (1797-1855), homme politique français.
 Annie Bousquet (1921-1956), pilote automobile française.
 Charlotte Bousquet (née en 1973), philosophe et autrice française de science-fiction.
 Danielle Bousquet (née en 1945), femme politique française.
 Dominique Bousquet (né en 1953), homme politique français.
 Francis Bousquet, compositeur
 François Bousquet (né en 1947), prêtre catholique et universitaire français
 François Bousquet (né en 1969), écrivain, éditeur et journaliste français.
 Frédérick Bousquet (né en 1981), nageur français.
 Georges Bousquet (1818-1854), musicien français.
 Georges-Henri Bousquet (1900-1978) juriste et islamologue français.
 Georges Hilaire Bousquet (1845/6-1937), juriste et japonologue français.
 Gilles Bousquet ou Mr. Flash, dj français.
 Jacques Bousquet, acteur, auteur, compositeur, dramaturge, dialoguiste et scénariste français.
 Jean Bousquet (1912-1996), universitaire et archéologue.
 Jean Bousquet (1923-1996), acteur français
 Jean Bousquet (né en 1932), homme politique français et créateur de Cacharel.
 Jean-Louis Bousquet (né en 1949), pilote automobile français.
 Joë Bousquet (1897-1950), poète français ;
 Louis Bousquet (1870-1941), parolier et éditeur français, maire de Beauchamp ;
 Lucette Bousquet (1906-2005), professeur de piano, Juste parmi les nations avec Maurice et Clotilde Bousquet ;
 Marie-Louise Bousquet (1885-1975), journaliste de mode française ;
 Marielle Bousquet (née en 1985), joueuse française de volley-ball ;
 Mireille Bousquet-Mélou (née en 1967), mathématicienne française.
 Patrick Bousquet (1949-), écrivain français.
 Pierre Bousquet (1919-1991), homme politique français, ancien SS membre de la division Charlemagne.
 Pierre de Bousquet de Florian (né en 1954), haut fonctionnaire français.
 Raymond Bousquet (1899-1982), diplomate et député de Paris.
 René Bousquet (1903-1964), joueur international français de rugby à XV.
 René Bousquet (1909-1993), secrétaire général de la police du régime de Vichy.
 Shirley Bousquet (née en 1976), actrice française.
 Victor Bousquet (1839-1890), homme politique français
 Famille de Bousquet

Toponymes

Rivière Bousquet, un affluent du lac Chassignolle, dans Rouyn-Noranda et Preissac (MRC de La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Le Bousquet, commune française de l'Aude.
Le Bousquet-d'Orb, commune française de l'Hérault.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France